W pułapce czasu (Time and Again) – powieść fantasyczno-naukowa z 1951 roku autorstwa Clifforda D. Simaka,
 W pułapce czasu (Sengoku jieitai) – japoński film fantastycznonaukowy z 1979 roku,
 W pułapce czasu (Time Trax) – amerykańsko-australijski serial telewizyjny science-fiction z 1993 roku,
 W pułapce czasu (Time Jam: Valerian & Laureline) – francusko-japoński serial animowany z 2007 roku